

Cultura hindu 

São obras que regulam o comportamento dos homens que seguem o hinduísmo. Existem três espécies diferentes de sastras, correspondentes às três motivações que podem determinar este comportamento: virtude, interesse e prazer. 

Certos sastras ensinam aos homens como estes se devem conduzir para serem justos: é a ciência do dharma. Outros ensinam aos homens a maneira de enriquecer e ao príncipe a arte de governar: é o artha, ciência do útil e da política. Outros, finalmente, desenvolvem uma ciência do prazer: é o kama.

Na filosofia hindu é claramente reconhecida uma certa superioridade ao dharma.

Hinduísmo